Dynamostini é uma tribo de coleópteros da subfamília Disteniinae (Disteniinae); compreende duas espécies, em dois gêneros.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Disteniidae
 Subfamília Disteniinae
 Tribo Dynamostini (Lacordaire, 1869)
 Gênero Aiurasyma (Galileo & Martins, 2001)
 Gênero Dynamostes (Pascoe, 1857)

Disteniinae
Dynamostini